1 доллар США — американские банкноты или монеты достоинством 1 доллар США.

В виде банкнот изготавливаются:
 1 доллар США.

В виде монет чеканятся или чеканились:
 Первые однодолларовые монеты США — монеты 1794–1804 годов. Доллар 1804 года является одной из самых дорогих монет в мире. В настоящее время известно о существовании всего 15 монет.
 Доллар Гобрехта — очень редкая монета, чеканившаяся в 1836, 1838 и 1839 годах.
 Доллар с сидящей Свободой  — монета, выпускавшаяся с 1840 по 1873 год. На аверсе изображена сидящая женщина, символизирующая Свободу.
 Золотой доллар.
 Моргановский доллар — монета, выпускавшаяся с 1878 по 1904 год и в 1921 году.
 Мирный доллар — монета, выпускавшаяся в 1921–1935 и 1964 годах.
 Доллар Эйзенхауэра — монета, выпускавшаяся в 1971–1978 годах. На аверсе изображён президент Эйзенхауэр.
 Доллар Сьюзен Энтони — монета, выпускавшаяся в 1979–1981, 1999 годах.
 Доллар Сакагавеи — монета, находящаяся в обороте. Выпускается с 2000 года.
 Программа однодолларовых президентских монет — серия монет США номиналом в один доллар с портретами всех американских президентов на аверсе.
 Программа однодолларовых инновационных монет — серия монет США номиналом в один доллар, посвящённая инновациям.

Номиналы в долларах США